Кубок Курганской области по футболу — областное соревнование российского футбола среди любительских команд. Первый кубок был разыгран в 1946 году. Проводится под эгидой Федерации футбола Курганской области.

Финалы 
Кубок Курганской области разыгрывается с 1946 года. Результаты финальных матчей:

Все финалы

Кубок Федерации футбола Курганской области

Все финалы

Литература 
 Еженедельник «Футбол-Хоккей Южного Урала».
 Черепанов М.Ю. «Зауральский футбол в XX веке» Курган, 1997.

См.также 
 Чемпионат Курганской области по футболу

Примечания

Ссылки 
 Кубок Курганской области

Футбол в СССР
Региональные футбольные турниры России
К